Евроамериканский кубок 2014 () — международный клубный футбольный товарищеский турнир, 2-й розыгрыш Евроамериканского кубка, организованного телекомпанией DirecTV. В турнире приняли участие 13 клубов из Европы, Южной и Северной Америки. Победителем турнира со счётом 5:4 стала Европа, которую представляли испанские «Атлетико» Мадрид и «Валенсия», итальянская «Фиорентина» и французский «Монако».

Формат 
Каждый матч длится 90 минут. В случае равенства забитых мячей по окончании основного времени назначается дополнительное время, состоящее из двух таймов по 15 минут, затем, если победитель все ещё не определён, назначается серия послематчевых пенальти.

В каждом матче конфедерация победившей команды получает одно очко. Победителем турнира становится конфедерация, которая набрала наибольшее количество очков.

Стадион

Участники

Матчи

Результат

Частичные чемпионы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные клубные соревнования по футболу
2014 год в футболе
2014 год в Южной Америке